Днепро́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное по реке Днепр.

 Днепровский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Днепровский переулок — улица в Томске.